Durand Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Durand Township du comté de Winnebago dans l'Illinois.
  du comté de Beltrami dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships